Alburgh – comune degli Stati Uniti d'America nel Vermont
Alburgh – villaggio del Regno Unito in Inghilterra nel Norfolk